Le Championnat d'Italie de football 1946-1947 est la  de la compétition qui fut remportée par la Torino FC.

Classement 
Les trois dernières équipes du championnat sont reléguées en Serie B. Le club de l'US Triestina termine le championnat à la dernière place mais est maintenu en Serie A car il n'a pu disputé aucun match à domicile, la ville de Trieste étant occupée par les troupes anglo-américaines.

|}

Résultats

Buteurs

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1946-1947 Serie A
Championnat Italie Football 1946-1947 Serie A
Italie
Italie